Кремнево или Кремнёво — ойконим.

 Кремнево — посёлок в Светловском городском округе Калининградской области.
 Кремнево — упразднённое село в Раздольненском районе Крыма.

См. также 
 Кременево